Příjmení Motejl znamená hovorově motýl, nosí jej více různých osobností:

Anna Motejlová (* 1925) – česká a československá politička a poúnorová bezpartijní poslankyně
Josef Motejl – český kameraman a filmový pedagog
Otakar Motejl (1932–2010) – český právník, politik a první český veřejný ochránce práv

Podobná příjmení
Motejlek